Альмудевар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ойя-де-Уэска. Занимает площадь 201.19 км². Население — 2554 человека (на 2010 год). Расстояние — 18 км до административного центра провинции.

Города-побратимы 
  Ламбе (Франция, с 1985)

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial
 Mapa de Situación
 Ficha de la población

Муниципалитеты Уэски